Rankovce est un toponyme qui peut désigner :
en Macédoine du Nord
Rankovce, une ville et une commune situés dans la région du Nord-Est ;
en Slovaquie
Rankovce, un village et une commune situés dans le district de Košice-okolie.